Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Mark Knowles e Sandon Stolle 6-4, 6-7, 6-3.

Teste di serie

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)
 Mark Knowles /  Sandon Stolle (finale)

 Joshua Eagle /  Patrick Rafter (primo turno)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 1999
ATP Tour 1999